Влади́мир Па́влович Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Павлович (1948—2019) — советский и украинский актёр, заслуженный артист Украины (2002).
 Смирнов, Владимир Павлович (род. 1932) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Смирнов, Владимир Павлович (1948—2016) — народный учитель Российской Федерации. 
 Смирнов, Владимир Павлович (род. 1941) — учёный, член Союза писателей России.